Оксид ниобия(III) — бинарное неорганическое соединение, окисел металла ниобия с формулой NbO, 
чёрно-синие кристаллы, 
не растворимые в воде.

Получение 
 Восстановление оксида ниобия(V) водородом или металлическим магнием:

Физические свойства 
Оксид ниобия(III) образует чёрно-синие кристаллы.

Не растворяется в воде.

Химические свойства 
 Окисляется при нагревании на воздухе:

 При спекании в инертной атмосфере с углём образует карбид ниобия:

 При спекании в атмосфере азота с углём образует нитрид ниобия:

Литература 
 
 
 

ниобия